Camille Henrot, plasticienne française.
 Henri Henrot, médecin et élu français.
 François Henrot, banquier d'affaires français.

Paronyme 
 Zita Hanrot, comédienne française